Jakymtschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Ljuba Jakymtschuk (* 1985), ukrainische Schriftstellerin
 Wita Jakymtschuk (* 1980), ukrainische Skilangläuferin